Ла Дорада има више значења:

 Ла Дорада (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Дорада (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику